Lutterberg bezeichnet

 Lutterberg, nördlichster Gemeindeteil von Staufenberg im Landkreis Göttingen in Südniedersachsen in Deutschland

Lutterberg ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Lutherburg